

Cinema
Double Up – film del 1943 diretto da Ben Holmes

Musica 
 Double Up – album di Ma$e del 1999
 Double Up – album di R. Kelly del 2007

Sport 
 Double-up – figura dello sci nautico